Francisco de Sajonia-Coburgo-Saalfeld (en alemán: Franz von Sachsen-Coburg-Saalfeld; Coburgo, 15 de julio de 1750- Coburgo, 9 de diciembre de 1806) fue príncipe soberano de los Ducados ernestinos. Sucedió a su padre como duque de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, reinando entre 1800 y 1806.

Biografía 
Hijo del duque Ernesto Federico y de su esposa, Sofía Antonia de Brunswick-Wolfenbüttel, recibió una cuidada educación que le convirtió en un importante mecenas, que habría de reunir un importante patrimonio artístico para la Casa de Sajonia-Coburgo-Saalfeld y futura dinastía de los Sajonia-Coburgo-Gotha.

Hasta los cincuenta años no tuvo que recoger la herencia de su padre y el gobierno del ducado, por lo que se pudo dedicar enteramente a esta vocación. En 1775, por ejemplo, compró una importante colección de 300.000 grabados para la biblioteca de Coburgo, y en 1805, terminó de construir el Palacio de Rosenau como residencia veraniega.

Matrimonio y descendencia 
De su unión con Augusta Carolina Sofía de Reuss-Ebersdorf tuvo una amplia descendencia, que alcanzó a ocupar diversos tronos europeos.

Títulos y tratamientos 
 15 de julio de 1750-16 de septiembre de 1764: Su Alteza Serenísima el príncipe Francisco de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, duque en Sajonia.
 16 de septiembre de 1764-8 de septiembre de 1800: Su Alteza Serenísima el príncipe heredero de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.
 8 de septiembre de 1800-9 de diciembre de 1806: Su Alteza Serenísima el duque de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.

Ancestros

Referencias 
 August Beck: Franz Friedrich Anton, Herzog von Sachsen-Koburg-Saalfeld. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) vol. VII, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, p. 296.
 Carl-Christian Dressel: Die Entwicklung von Verfassung und Verwaltung in Sachsen-Coburg 1800 - 1826 im Vergleich, Duncker & Humblot, Berlín 2007, ISBN 978-3-428-12003-1.
 Christian Kruse: Franz Friedrich Anton von Sachsen-Coburg-Saalfeld: 1750 - 1806, in: Jahrbuch der Coburger Landesstiftung, Coburg 1995.

Duques de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
Nacidos en Coburgo
Fallecidos en Coburgo